Гаплогруппа J1 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 

 J1
 J1a
  J1a1
 J1-a
  J1d
 J1b
 J1c
  J1e

Распространение

Кавказ 
Абхазо-адыгские народы
 черкесы – 10,6 %, абазины – 3,8 %, абхазы – 1,5 %, адыгейцы – 1,3 %

Индоевропейские народы
 армяне – 5,4 %
 осетины: северные – 9,4 %, южные – 4,2 %

Картвельские народы
 мегрелы – 5,2 %

Тюркские народы
 карачаевцы – 5,7 %
 кубанские ногайцы – 4,6 %

Палеогенетика

Неолит 
Сернийская культура
 GLN 215B, GLN 299 — Gurgy "les Noisats" — Парижский бассейн, Франция — 4900–4500 calBC — J1.

Treilles culture
 139, 209, 583, 587, 612, 616 — Grotte des Treilles — Сен-Жан-э-Сен-Поль, Окситания — Франция — 3000 BC — М — G2a (P15) : J1.

Бронзовый век 
БМАК
 I6217 — Gonur tomb 1300 sample 51 — Гонур-Депе, Туркменистан — 2285-2135 calBCE (3770±20 BP, PSUAMS-2806) — Ж — J1.
 6119 — Gonur 2005 tomb 3466 sample 2 — Гонур-Депе, Туркменистан — 2130-1948 calBCE (3650±20 BP, PSUAMS-2840) — М — CT > Q1b (Q-L56, Q-M346) : J1.

Катакомбная культура
 TEM3 — Темрта III, курган 1, погр. 6 — Ростовская область, Россия — 4500–4000 cal BP — J1.
 VIN8 — Виноградное, курган 24, погр. 17 — Запорожская область, Украина — 4500–4000 cal BP — J1.

Шахри-Сухте
 I8725 — 48, IRL G-48, Late Period I or early Period II, phases 8/7 — Систан и Белуджистан, Иран — 3010-2881 calBCE (4300±25 BP, PSUAMS-3989) — М — J2a1 (J-YSC0000253, J-Z7430) : J1.

Средние века 
Дания
 Rathaus170 | KH130168 — Rathausmarkt — Шлезвиг, Германия — 1070–1210 AD — М — J1.
 Greyfriars ASR 1015 G252 | KH150118 — Рибе — Южная Дания, Дания — 1275–1536 AD — М — J1.
 G147 | KH150161 — Revshale — Зеландия, Дания — 1100–1400 AD — J1.
 G229, G557 | KH150692 PB, KH150712 PB — Tirup — Центральная Ютландия, Дания — 1150–1350 AD — Ж — J1.
J1c2 определили у жившей в 1641—1688 гг. 10-12-летней девочки, похороненной с двумя черепами зябликов во рту в пещере Туннель-Вельки (Ойцовский национальный парк, Южная Польша).

Примечания

Публикации 
2010
 
2011
 
2014
 
2015
 
2018
 
2019

Ссылки

См. также 

Гаплогруппа J1 (мтДНК)